Granatina — род птиц семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae). Распространены в Африке.

Таксономия 
Два вида ранее помещались в род Uraeginthus. Род Granatina был восстановлен в 2020 году на основании молекулярных филогенетических исследований, которые показали, что эти два вида сильно отклонились от остальных видов рода Uraeginthus.

Виды 
В состав рода включают два вида:

Примечания 

Роды птиц
Вьюрковые ткачики